или  — историческая область Японии в западной части острова Хонсю; соответствует западной части современной префектуры Хиросима.

Первоначально название области писалось другими иероглифами — . Замена написания на  произошла в VII веке.

С конца эпохи Хэйан Аки известна тем, что в ней находится храм Ицукусима. Тайра-но Киёмори подарил храму новый комплекс построек и свитки с сутрами. Ицукусима имела хороший порт и обладала стратегическим значением.

Во времена Сэнгоку в Аки первоначально проживал клан Мори. В 1555 году Мори Мотонари в сражении при Ицукусима разбил Суэ Харутака и установил свою власть над западной частью Хонсю.

Мори Тэрумото, один из пяти регентов, которых Тоётоми Хидэёси назначил для своего сына, перед сражением при Сэкигахара (1600) принял сторону Исида Мицунари и потерял Аки, равно как и многие другие свои владения.

Некоторое время областью Аки управлял Фукусима Масанори. В 1619 году на должность даймё Хиросимы с 420 000 коку был назначен Асано Нагаакира. До реставрации Мэйдзи Аки находилась практически полностью под управлением клана Асано.

В 1871 году область Аки была упразднена и переименована в префектуру Хиросима. После некоторых изменений префектура Хиросима приобрела свои нынешние границы.

Уезды 
 Аки
 Камо
 Масуда
 Нумата
 Саэки
 Такамия
 Таката
 Ямагата

Ссылки 
 

Исторические области Японии